Александр Иванович Гужов () — заслуженный деятель науки и техники РСФСР и Чечено-Ингушской АССР, доктор технических наук, профессор; участник Великой Отечественной войны.

Биография 
В 1932 поступил на работу в Грозненский нефтяной институт, имея среднее образование и двухлетний трудовой стаж в должности слесаря. Участвуя в учебной и научной работе кафедры «Газовое дело» и параллельно обучаясь, в 1938 году окончил Грозненский нефтяной институт без отрыва от работы и был оставлен в должности аспиранта. В 1947 защитил кандидатскую диссертацию, в последующем стал доцентом, профессором. Последние 5 лет трудовой деятельности работал во ВНИИГАЗе.

Великая Отечественная война 
На фронтах Великой Отечественной войны командовал взводом, батареей, дивизионом, артиллерией стрелкового полка. Участвовал в сражениях на Крымском и Сталинградском фронтах, кавалер двух орденов и двенадцати медалей. Уже осенью 1941 года был награждён орденом Красной Звезды в боях за город Армянск в Крыму на Перекопе и в дальнейшем неоднократно награждался при выполнении ответственных поручений командования. В августе 1942 года был тяжело ранен под Сталинградом, в марте 1943 демобилизован инвалидом 2-й группы.

Научная деятельность 
Стоял у истоков освоения физической переработки газа и разработки первых в нашей стране газоконденсатных месторождений. Тема кандидатской диссертации «Оптимальная последовательность ректификации сырья на крекинг-заводах» (1947) актуальна и в настоящее время.

Более 36 лет заведовал кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Грозненского нефтяного института. Подготовил более 20 кандидатов и докторов наук.

Избранные труды

Награды и звания 
 Орден Красной Звезды;
 Орден Отечественной войны 1 степени;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 11 медалей;
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Заслуженный деятель науки и техники Чечено-Ингушской АССР
 Почётный работник газовой промышленности СССР.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии
 О нём

Литература 
 Джафаров К. И., Григорьев Б.А, Франгулов Г. С..Гужов Александр Иванович — 60 лет, отданные науке и педагогике.-ж. Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. ОАО «ВНИИОНГ», № 12, 2011 г. -с 45-47

Участники Сталинградской битвы
Нефтяники России
Нефтяники СССР
Выпускники Грозненского нефтяного университета
Инвалиды Великой Отечественной войны